Die Kategoria Superiore 2006/07 (auch Kampionati Shiqptar) war die 68. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet.

Die Saison wurde gegenüber dem Vorjahr mit zwei zusätzlichen, total zwölf Vereinen, ausgetragen. Die Meisterschaft wurde in drei Runden zu je elf Partien gespielt. Sie begann am 26. August 2006 und endete am 19. Mai 2007.

Saisonverlauf 

Nach elf Spieltagen sah es nach einem Dreikampf zwischen KF Tirana, Teuta Durrës und KF Elbasani aus. In der zweiten Runde gelang dem Titelverteidiger aus den elf Spielen nur drei Siege, womit er sich damit aus dem Titelrennen verabschiedete. Der Meister des Vorjahres beendete die Saison nur auf dem siebten Platz.

KF Tirana führte die Liga ab dem fünften Spieltag an und holte sich den Meistertitel mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Überraschungszweiten Teuta Durrës, der im Vorjahr fast absteigen musste.

Vizemeister Teuta Durrës und Besa Kavaja als Pokalsieger qualifizierten sich für den UEFA-Pokal, der Drittplatzierte spielte im Intertoto Cup.

Für Luftëtari Gjirokastra kamen die Siege in den letzten beiden Saisonspielen zu spät; die Südalbaner mussten wie Mitaufsteiger Apolonia Fier den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Die Mannschaft des Meisters KF Tirana 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Literatur

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07